Samael puede referirse a:

 Samael, ángel o demonio de la mitología hebrea.
 Samael, el Demiurgo de la religión gnóstica (-).
 Samael Aun Weor (Víctor Manuel Gómez, 1917-1977), escritor esotérico colombiano.
 Samael (1987 hasta la actualidad), banda suiza de black metal.
 Samael, personaje sobrenatural en el universo ficticio de las novelas La rueda del tiempo (1984-2010), del escritor estadounidense Robert Jordan (1948-2007).
 Samael, nombre original de Lucifer, antes de la caída, según el cómic Sandman (1989-1996), de Neil Gaiman.
 Samael, diosa a la que rinde tributo la secta de Silent Hill, en el universo ficticio del videojuego Silent Hill (1998).
 Samael, el vampírico pianista del café Ankh (basado en el negro pianista Sam de la película Casablanca), en el universo ficticio del videojuego Discworld Noir (1999).
 Samael, perro-demonio inmortal, portador de destrucción y catástrofe, en el universo ficticio de la película estadounidense Hellboy (2004).
 Samael, organización en la que se agrupan las distintas razas no humanas, en el universo ficticio del juego de rol Anima: Beyond Fantasy (2005).
 Samael, el demonio al que supuestamente han entregado su alma los miembros de la banda estadounidense The Mars Volta, según la canción «Asilos Magdalena» (del álbum Amputechture, 2006).
 Samael, demonio que lidera un grupo de ángeles caídos que controlan el purgatorio, en el universo ficticio de la película australiana Gabriel (2007).
 Samael o Adramelej, esper o monstruo invocable, representado como una criatura alada, de color verde amarillento y cubierto con una armadura de color rojo, en el universo ficticio del videojuego Final Fantasy XII (2007).
 Samael, loro demoníaco que lleva el mal allá donde va, en el universo ficticio de la comedia de situaciones española Museo Coconut (2010).
 Samael, demonio con un temible poder y una belleza retorcida, en el universo ficticio del videojuego Darksiders: Wrath of War (2010).
 Samael, verdadera identidad de Mephisto Pheles, demonio que domina el tiempo y el espacio en el universo ficticio del manga Ao no Exorcist (2011).